Onda (Castellón), gemeente in Castellón, Spanje
 Onda (merk), Portugees merk
 Rádio Popular-Onda, een wielerploeg
ONDA, Office National Des Aéroports , het Marokkaanse staatsbedrijf verantwoordelijk voor de exploitatie van de (burger)vliegvelden in het land
 Onda Mobile Communication, Italiaanse fabrikant mobiele telefoons